Catalunya:
Santa Magdalena dels Arquells, església al costat de la masia dels Arquells, a Coscó, entitat de població d'Oliola (la Noguera)
 Santa Magdalena de Berrús, ermita a prop de la presa de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) 
 Santa Magdalena de Blancafort, església barroca de Blancafort (Conca de Barberà) 
 Santa Magdalena de Canyelles, església de Canyelles (Garraf) 
 Santa Magdalena de Cervera, església gòtica del  als afores de la ciutat de Cervera, a la comarca de la Segarra 
 Santa Magdalena de Conangle, capella d'origen romànic 
 Santa Magdalena d'Esplugues, temple parroquial a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Santa Magdalena del Mas Cerdà, capella al municipi de Bassella (Alt Urgell) 
Església de Santa Magdalena (la Seu d'Urgell), és la segona església - en importància social - de la Seu d'Urgell, Alt Urgell
Santa Magdalena de la Masó, església parroquial de la Masó (Alt Camp)
Santa Magdalena de Mucoró, ermita abandonada al terme municipal de Móra d'Ebre
Santa Magdalena de Perella, capella romànica al municipi de Sant Joan de les Abadesses, a la comarca del Ripollès
Santa Maria Magdalena del Pla del Penedès, església parroquial a la Plaça Major del Pla del Penedès (Alt Penedès)
Santa Magdalena del Pont d'Armentera, església parroquial del Pont d'Armentera (Alt Camp)
Santa Magdalena de Pontons, església de Pontons (Alt Penedès)
Santa Maria Magdalena de Pradell, església al nucli de Pradell de la Teixeta (Priorat)
Santa Magdalena de Puigbarral, ermita romànica al municipi de Terrassa (Vallès Occidental)
Santa Magdalena de Puigsac, capella isolada al nord de la Serra Cavallera al nucli de Puigsac (municipi de Pardines, Ripollès)
Santa Magdalena de Sanaüja, església al municipi de Sanaüja (Segarra)
Santa Magdalena de Serramitja, capella de la casa de Serramitja, del terme municipal de Moià (Moianès)
Santa Magdalena d'Ulldemolins, ermita al municipi d'Ulldemolins (Priorat)
Santa Maria Magdalena de Vergós Guerrejat, església al nucli de Vergós Guerrejat (municipi d'Estaràs, la Segarra)
Ermita de Santa Magdalena de Garcia, ermita al terme municipal de Garcia (Ribera d'Ebre)
Església de l'Hospital de Santa Magdalena, edifici religiós d'art gòtic lligat al contigu Hospital de Santa Magdalena (municipi de Montblanc, Conca de Barberà)
Església de Santa Magdalena (Santa Coloma de Queralt), obra al municipi de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
Monestir de Santa Magdalena de Mosqueroles, ermita romànica al municipi de Fogars de Montclús (Vallès Oriental)
Anoia:
 Santa Magdalena de l'Astor, església al municipi de Pujalt 
 Santa Magdalena de l'Espelt, església al municipi d'Òdena
 Santa Magdalena de l'Estela, ermita al municipi de Piera
 Santa Magdalena del Soler, capella al municipi de Calonge de Segarra
Bages:
 Capella de Santa Magdalena (Sant Feliu Sasserra), edifici al municipi de Sant Feliu Sasserra 
 Santa Magdalena de Bell-lloc, església romànica en ruïnes, vora el mas Martorell, al municipi de Sallent 
 Santa Magdalena de Castelladral, església al municipi de Navàs 
 Santa Magdalena del Pla és una església romànica al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort 
 Santa Magdalena de Talamanca, capella al municipi de Talamanca 
Alt Empordà:
 Santa Margarida dels Prats de Roses, monestir benedictí a la Garriga (municipi de Roses, Alt Empordà) 
 Ermita de Santa Magdalena (Terrades), església al municipi de Terrades (Alt Empordà) 
 Santa Magdalena de Vilajoan, església a l'entrada del veïnat de Vilajoan (Garrigàs, Alt Empordà) 
Pallars:
 Santa Magdalena de Cuberes, antiga església parroquial de Cuberes, pertanyent al terme de Baix Pallars, del Pallars Sobirà
 Santa Magdalena de la Pobla de Segur, església romànica en ruïnes prop de la Pobla de Segur, a la comarca del Pallars Jussà
 Santa Magdalena de Ribalera o de Farrera, capella romànica del terme municipal de Farrera, a la comarca del Pallars Sobirà 
Solsonès:
 Santa Magdalena de Cal Setó, església de Pinell de Solsonès 
 Santa Magdalena del Collell, capella al municipi de Guixers 
 Santa Magdalena de les Planes, església al municipi de Navès
 Santa Magdalena del Sàlzer, església al nucli del Sàlzer, al municipi d'Odèn
 Santa Magdalena de les Tàpies, capella de la masia de les Tàpies, al municipi de Castellar de la Ribera
 Santa Magdalena de Tragines, església de la Coma i la Pedra 
 Santa Magdalena del mas Vilaprinyó, capella de la masia de Vilaprinyó, al municipi de Castellar de la Ribera
 Santa Magdalena de Vilaprinyó, església de Castellar de la Ribera 
Terra Alta:
 Ermita de Santa Magdalena (el Pinell de Brai), obra al municipi del Pinell de Brai
 Santa Magdalena de Caseres, edifici al municipi de Caseres
 Església parroquial de Santa Magdalena (Arnes), església al municipi d'Arnes
Berguedà:
 Santa Magdalena del Boixader, ermita al municipi de Vallcebre 
 Santa Magdalena de la Cortada dels Llucs, església al municipi de Santa Maria de Merlès 
 Santa Magdalena de Fígols, església al municipi de Montmajor 
 Capella de Santa Magdalena (Gisclareny), edifici al municipi de Gisclareny 
 Església de Santa Magdalena de Guardiolans, església al municipi de Vilada, al Berguedà 
Garrotxa:
 Santa Magdalena del Coll, església prop de la masia del Coll, al nucli de població de la Vall del Bac (la Vall de Bianya)
 Santa Magdalena o Santa Maria de Jonqueres, església al municipi de Maià de Montcal 
 Santa Magdalena de Montpalau, esglesiola al municipi d'Argelaguer (la Garrotxa) 
 País Valencià:
 Església de Santa Maria Magdalena de l'Olleria, església parroquial a l'Olleria (Vall d'Albaida) 
 Església de Santa Magdalena de Polpís, temple catòlic a Santa Magdalena de Polpís (Baix Maestrat)
 Convent de la Magdalena, convent vora l'antic portal de Vinaròs 
 Església de Santa Maria Magdalena de Vilafranca, església d'estil renaixentista al nucli de Vilafranca (Alt Maestrat) 
 Altres indrets:
 Santa Maria Magdalena (Riga), església catòlica romana a la ciutat de Riga
 Convent de Santa Magdalena de Palma, convent de Palma, a l'illa de Mallorca